Kırıkhan (district), een Turks district in de provincie Hatay
 Kırıkhan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kırıkhan